Adrien Goetz, est un écrivain français.
 Arturo Goetz, est un acteur argentin.
 Bruno Goetz, poète allemand.
 Carl Goetz, est un acteur autrichien.
 Curt Goetz (1888-1960), écrivain et acteur germano-suisse.
 Franck Goetz, est un journaliste luxembourgeois.
 Henri Goetz, est un peintre et graveur franco-américain.
 Henrike Goetz, est une cinéaste allemande.
 Hermann Goetz, est un compositeur, pianiste et organiste allemand.
 Karl Goetz (1875-1950), est un médailleur allemand.

Divers 
 La Collection Goetz (Sammlung Goetz) est une collection privée d'art contemporain.
 
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand
Patronyme germanique